Puschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Konstantinowitsch Puschkow (* 1954), russischer Außenpolitiker
 Nikolai Wassiljewitsch Puschkow (1903–1981), sowjetischer Geophysiker und Gründer des ISMIRAM
 Sergei Michailowitsch Puschkow (* 1964), russischer Eishockeyspieler und -trainer